История почты и почтовых марок Токелау описывает развитие почтовой связи на островах Токелау, расположенных в юго-западной части Тихого океана и включающих три атолла — Атафу, Нукунону и Факаофо, с общей площадью 10 км² и населением около 2000 человек.

Токелау входят в состав Новой Зеландии, которая отвечает за почтовое обслуживание этих островов. Почтовые марки, эмитируемые островами Токелау с 1948 года, являются одной из главных статей экспорта и дохода в местной экономике.

Развитие почты 
Исторически почтовую связь для данной территории, известной ранее как острова Юнион (), осуществляли английские колониальные власти, которые с 1889 года установили здесь британский протекторат. В 1916—1924 годах острова находились в составе британской колонии Острова Гилберта и Эллис, а с 1925 года — под управлением новозеландской администрации. В 1946 году острова были переименованы в Токелау и в 1949 году включены в состав Новой Зеландии.

Почтовое отделение на атолле Атафу было впервые открыто в 1911 году. Почтовые штемпели для двух других островов, Нукунону и Факаофо, не появлялись до 1926 года.

До выпуска собственных знаков почтовой оплаты в употреблении здесь находились марки островов Гилберта и Эллис и . В частности, марки Гилберта и Эллис были в почтовом обращении с февраля 1911 года до июня 1926 года. После этого, ввиду перехода вместе Западным Самоа под новозеландское управление, вплоть до 1948 года использовались западносамоанские почтовые марки.

Выпуски почтовых марок

Первые марки 
Первыми собственными почтовыми марками Токелау стала стандартная серия, посвящённая трём островам, которая увидела свет в 1948 году.

Марки были изготовлены английской фирмой  способом глубокой печати на  с новозеландским водяным знаком и поступили в обращение 22 июня.  был разработан Дж. Берри () на основе фотографий Т. Хамфри () и включал три вида (соответственно одному из трёх номиналов):
 ,
 хижина на атолле Нукунону и карта — 1 пенни,
 деревня на атолле Факаофо и карта — 2 пенса.

Марка в 1 пенни встречается с перевёрнутым водяным знаком. Эта редкая разновидность оценивается ныне достаточно дорого (£275 по каталогу «Стэнли Гиббонс» 2001 года).

Известны конверты, франкированные первыми марками Токелау, на которых имеются календарные штемпели с датой 16 июня 1948 года. Эта датировка ошибочна, так как предполагалось использовать штемпель для 16 июля, но по недоразумению вместо него употребили штемпель для 16 июня.

Последующие эмиссии 
Первая памятная марка Токелау появилась в 1953 году. Она была приурочена к коронации Елизаветы II и была аналогична такой же марке Новой Зеландии, но с указанием названия территории ( — «Острова Токелау»). Эта почтовая миниатюра была выпущена 25 мая в Новой Зеландии и 16 июня — на Токелау.

За первые пятнадцать лет, с 1948 по 1963 год, было эмитировано всего лишь пять почтовых марок. С 1967 марки Токелау стали выходить регулярно.

.

Другие виды почтовых марок 
В 1966—1967 годах в качестве почтовых применялись , на которых делалась надпечатка названия островов и нового номинала.

Первый выпуск таких почтово-гербовых марок был сделан 8 ноября 1966 года. В правительственной типографии Новой Зеландии в Веллингтоне были произведены надпечатки на новозеландских безноминальных фискальных марках с указанием новых номиналов — 6, 8 пенсов и 2 шиллинга.

Второй выпуск был вызван переходом в 1967 году на десятичную денежную систему и был выполнен аналогичным образом, но для новых номиналов — 3, 5, 7 и 20 центов. Надпечатанные марки были изданы в Новой Зеландии 10 июля и поступили в обращение на Токелау 4 сентября 1967 года.

См. также 

 История почты и почтовых марок Новой Зеландии
 История почты и почтовых марок островов Гилберта и Эллис
 История Токелау

Примечания

Ссылки 

 

Токелау
Токелау
Токелау